Booker Huffman – amerykańska gwiazda wrestlingu
 David Huffman – amerykański informatyk
 Kodowanie Huffmana – metoda kompresji bezstratnej
 Felicity Huffman – amerykańska aktorka